Село Каменица (Община Цариброд) е разделено на три махали – Горня мала, Долня мала и Сред село.

Землището на селото граничи със землищата на селата: Славиня на запад, Больев дол - на изток, Изатовци на юг и Сенокос и Росомач – на север. То е разделено от река Каменичка на две части – източна и западна.

Източна част на землището 
По-големият дял от разположената на изток от реката част е равнинна и е известна под общото наименование Барйе. В Барйе се включват следните местности:
 Рекикье – ливади;
 Църковник – ниви, ливади, извор;
 Разльевище – ливади, ниви;
 Стубел (Стубол) – извор, ниви, ливади;
 Сапатово – ниви, ливади, временен извор;
 Девица – извор, ниви, пасища;
 Просия – плодородни ниви;
 Зад гробища – ниви;
 Брег (Горни и Долни) – ниви, ливади;
 Грамада на брег – ниви;
 Зад ровине – ниви;
 Три пута – ниви, пасища;
 Гьоргова ливада – ливади, оброчен кръст Св. Еремия (Йеремия), на който коли курбан родът Тодорецови;
 Блатото (Горнье и Долне) – ливади, блато.

На север и североизток от Барйе се издига хълмът Било, който е набразден от много ровини (дерета) и падини:
 Върла падина – гора;
 Малинове ньиве – ниви;
 Средньи рид – синор, пасища.
Част от Било са и:
 Мала мъртвин – гора, ниви;
 Габрак – гора, извор;
 Варивунове ньиве – ниви
 Врело – ливади, извор;
 Вунията (Вуния) – гора
На юг от селото се намира издигнатата местност Плоска (пасбища), както и:
 Луг – ливади, ниви;
 Антанас – ливади, ниви, пасища;
 Шишарка – ниви пасища;
 Татарски брод (Татарски пут) – ливади;
 Алич – ниви, ливади, извор.

Западна част на землището 
Западната част от землището на Каменица е съставена от следните местности:
 У реку – ливади, ниви;
 Под село – ниви, ливади;
 Бресйе – ливади, ниви;
 Обреш (Горньи и Долньи) – ниви;
 На поле – ниви;
 На друм – ниви;
 Пъсьо поле – пасища, ниви, гора;
 Локвице – ниви, ливади;
 Чичиврага ливада (Чичиврага) – ливади, блато;
 Чука – ниви;
 Колчино бранище – гори, пасища;
 Над бранище – ниви;
 Долни прогон – ниви, ливади;
 Горньо поле – ниви;
 Горньи прогон – ниви;
 Кална бара – ниви;
 Габровъц – ливади, ниви, пасища, извор;
 Цървени брег – ниви;
 Заграня – ниви;
 Чукаре (Чукар) – пасбища, оброчен кръст;
 Вереджа – ниви, ливади;
 Селище – ниви, ливади;
 Кожина гробища (Кожена гробища) – ниви;
 Кленье – ниви, ливади, извор, поток, градини;
 Илийница – ливади, оброчен кръст на Св. Георги;
 Врело – ливади, извор;
 Бресйе над село
 Панкина търница – тръни;
 Нешино лице – пасбище;
 Гръмаге – ниви;
 Трошелица – пасбища;
 Седърлова падина – пасбища;
 Поляне – пасбища;
 Рекийна чешма – ливади, гори, извор, останки от поята на Росини;
 Плоче – ливади;
 Полице – синор;
 Модина ограня – ливади, гора, останки от поятата на Кюркчинци;
 Гувнище – ливади, ниви;
 Броячка – ливади, поята на Йочкуловия род;
 Пладнище – гора;
 Пиздомеръц – ниви, ливади, гора, извор;
 Голо Бърдо – пасбища, гори;
 Папрат – ливади, гори;
 Венъц – пасища;
 Прогон – ниви, пасища, оброчен кръст Св. Възнесание;
 Бръшлян – пасища;
 Ковалин прелез – пасища, гора, ливади;
 Яловарник – ниви, гора, бивши пояти на Малинови (Пръшкулови);
 Ицин камик – ливади;
 Равнище – ливади;
 Габър – ливади;
 Мрътвин (Мъртвина) – гора, ливади, извор;
 Вълча глава – гора;
 Велчина гора –гора, ливади;
 Над манастирище – гора;
 Столовати цер – пасбища;
 Дълбоки дол – ниви, останки от поятата на Сарамандини;
 Манастирище – гора, ливади;
 Долове – посбища, гора, останки от поятата на Потини;
 Понор – ливади;
 Тричкове ньиве – ниви;
 Соларски пут – ниви;
 Стефаначкова круша (Стефанова круша) – ливади, пасбища;
 Бонджин рид – ливади;
 Славински вър – ливади.

Извори и кладенци 
Наименованията на изворите и кладенците в каменишкото землище са: Извирка, Девица, Студенъц, Кленье, Стеваново кладенче (в самото село), Рекийна чешма, Шопката, Корита и Църковник.

Източници 
 Тодоров, Момчил, Николов, Богдан, Пешев, Васил и Георги Тошев. Каменица, София 1998, 200 с.
 Николова, Весна. Микротопонимията в Горен Висок, сп. Мост, бр. 170-171, Ниш 2001, с.165-167.
 Златковић, Драгољуб. Микротопонимија Старе планине. Горњи Висок од Браћевца до Влковије и Шугрин, Пиротски зборник, бр. 27-28, Пирот 2003, с. 140-144.

Община Цариброд
Каменица